

Patronyme
Alain Dostie (1943-) est un directeur de la photographie québécois. 
Gaëtan Dostie (1946-) est un pédagogue, animateur culturel, essayiste et poète québécois.
Anthony Paul Dostie (1821-1866) est un dentiste et homme politique américain qui a combattu le sécessionnisme et l'esclavagisme, et défendu les droits civils universels en Louisiane.

Montagne
Le mont Dostie est une montagne au Québec.